Die 3. Liga 2009/10 war die zweite Spielzeit der eingleisigen 3. Liga. Sie begann am 25. Juli 2009 und endete am 8. Mai 2010 mit dem 38. und letzten Spieltag. Zwei Wochen nach der 3. Liga starteten auch die Bundesliga und 2. Bundesliga in die Spielzeit 2009/10.

Als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga stand nach dem 37. Spieltag der FC Erzgebirge Aue fest. Am 38. Spieltag wurde der VfL Osnabrück als Meister zweiter Aufsteiger und schaffte so den direkten Wiederaufstieg. Der FC Ingolstadt 04 setzte sich als Tabellendritter in der Relegation gegen Hansa Rostock, den Drittletzten der 2. Bundesliga, durch. Aufstiegsberechtigt waren prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der vier Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die ersten Vier der Tabelle waren darüber hinaus automatisch für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2010/11 qualifiziert.

Bereits nach dem 36. Spieltag standen die drei Absteiger in die Regionalligen fest: Neben den Aufsteigern Borussia Dortmund II und Holstein Kiel musste auch der Wuppertaler SV den Gang in die Viertklassigkeit antreten.

Torschützenkönig mit 22 Toren für den SV Sandhausen wurde Régis Dorn. Régis Dorn ist damit der erste ausländische Spieler, der dies in der 3. Liga schaffte.

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2010/11 /DFB-Pokal 2010/11

 || Relegation / DFB-Pokal 2010/11
 || DFB-Pokal 2010/11
|| rowspan="13" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="3" | Absteigerin die Regionalligen 2010/11

|}

Relegation 

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga fanden am 14. Mai 2010 (20:30 Uhr) und am 17. Mai 2010 (20:30 Uhr) statt. Der FC Ingolstadt 04 gewann beide Spiele (1:0 und 2:0) und stieg damit in die 2. Bundesliga auf. Hansa Rostock wurde dadurch erstmals in der Vereinsgeschichte drittklassig.

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt alle Ergebnisse der Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spieler des Monats 
Gemeinsam mit dfb.de führte die Internetplattform fussball.de in dieser Spielzeit erstmals eine Wahl zum Fußballspieler des Monats durch. In den Kalendermonaten mit Spielbetrieb nominierten die Trainer der 20 teilnehmenden Vereine hierzu insgesamt fünf Spieler, von denen einer per Internet-Abstimmung zum Spieler des Monats gekürt wurde. Zum Saisonende standen die monatlichen Gewinner dann in einer weiteren Internet-Abstimmung zum Spieler des Jahres zur Wahl, wobei sich schließlich Björn Lindemann durchsetzte, der zuvor drei der acht vergebenen Spieler-des-Monats-Titel gewonnen hatte.

Torschützenliste

Stadien

Zuschauer 
Den höchsten Zuschauerschnitt hatte mit 14.440 Besuchern pro Spiel Dynamo Dresden. Wie in der Vorsaison hatten die zweiten Mannschaften der Bundesligisten die niedrigsten Zuschauerzahlen. Das am besten besuchte Spiel war die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Carl Zeiss Jena am 35. Spieltag mit 29.000 Zuschauern. Nur 260 Zuschauer sahen das Spiel Bayern München II gegen SV Sandhausen am 28. Spieltag.

Kader

Weblinks

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10